Quotierung bezeichnet die Anwendung
 sozialer Verteilungsregeln, siehe Quotenregelung
 wirtschaftlicher oder technischer Verteilungsregeln, siehe Quota
 die Abgabe einer Quote (Börse)